Бышковский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Бышки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Бышки

Примечания